Beutner steht für:

 Bienenzüchter, siehe Klotzbeute und Geschichte der Imkerei#Mittelalter

Beutner ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Beutner (* 1976), deutscher Mediziner
 Georg Beutner (1886–?) war ein deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Georg Beutner (1788–1859), deutscher Mediziner
 Johannes Beutner (1890–1960), deutscher Maler und Graphiker
 Manfred Beutner (1914–2002), deutscher Offizier, Oberst der Bundeswehr
 Marc Beutner (* 1971), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Thuiskon Beutner (1816–1882), deutscher Journalist

Siehe auch:

 Beuthner
 Beuttner